Poison – amerykański zespół glam metalowy
 Poison – singel z albumu Trash Alice Coopera
 Poison – album kompilacyjny Alice Coopera
 Poison – singel z albumu Music for the Jilted Generation The Prodigy
 Poison – minialbum zespołu Secret
 Poison – singel zespołu Secret
 Poison – singel amerykańskiej artystki Nicole Scherzinger

Zobacz też 
 The Poison – album Bullet for My Valentine